Ле́да:

 Леда — в древнегреческой мифологии дочь этолийского царя Фестия и Евритемиды.
 Леда — спутник Юпитера.
 «Леда» — аллегорическая картина Густава Климта.
 Леда — мультипарадигмальный язык программирования.
 Леда — японский музыкант, основатель металкор группы «Deluhi».
 (38) Леда — крупный тёмный астероид типа C главного астероидного пояса.

Топоним 
 Леда — река в Германии.

Фамилия 
  (род. 1971) — итальянская певица и автор песен.

См. также 
 Фонтан Леда